De Superliga e Futbollit të Kosovës (sponsornaam: ALBI MALL Superliga e Kosovës) is het hoogste niveau van de voetbalcompetitie in Kosovo. De organisatie van de competitie is in handen van de Kosovaarse voetbalbond. Op dit moment nemen 10 clubs deel aan de competitie en spelen de clubs vier maal tegen elkaar. De onderste twee ploegen degraderen naar de Liga e Parë. Nadat de nationale bond in 2016 is aangesloten bij de UEFA (en FIFA) kunnen teams uit Kosovo zich kwalificeren voor de officiële Europese voetbalcompetities. Aanvankelijk alleen de kampioen en de bekerwinnaar. Inmiddels mag ook de nummer twee van de Liga in de Europa Conference League uitkomen.

Geschiedenis 

In de periode voor de Tweede Wereldoorlog namen de Kosovaarse clubs deel aan de voetbalcompetities die onder toezicht van het district Belgrado in Servië plaats vonden. Tussen 1941 en 1944 speelden veel Kosovaarse clubs in de Albanese competities. Nadat Kosovo in 1945 werd ondergebracht in Joegoslavië werd een regionale competitie gestart op het vijfde niveau van de Joegoslavische voetbalpiramide. De voetbalcompetitie bevatte de meeste clubs van Kosovo. De sterkere clubs speelden in de hogere Joegoslavische divisies. Hierdoor wist KF Pristina  zich in 1983 te plaatsen voor de Mitropa Cup nadat zij gepromoveerd waren naar het hoogste niveau in Joegoslavië.

In 1991 werd een officieuze competitie opgestart voor etnisch Albanese clubs die voor een onafhankelijke staat waren. Desondanks speelden een aantal clubs nog in de voetbalcompetitie van Montenegro en Servië. Na de onafhankelijkheidsoorlog (1999) werd een nationale voetbalpiramide opgericht. Bijna alle Kosovaarse clubs nemen deel aan deze competitie. Een aantal clubs uit het Noorden met een Servische achtergrond geeft de voorkeur aan deelname aan de Servische voetbalpiramide.

Kampioenen

Joegoslavische regionale competitie
1945 KF Jedinstvo 
1946 KF Jedinstvo 
1947 KF Trepça
1947–48 KF Proletari 
1948–49 KF Trepça 
1950 KF Trepça 
1951 KF Kosova 
1952 KF Trepça 
1953 niet gespeeld (herstructurering competitie)
1953–54 KF Kosova 
1954–55 KF Trepça 
1955–56 KF Rudari 
1956–57 KF Rudniku (Hajvalia)
1957–58 KF Rudari 
1958–59 KF Pristina 
1959–60 KF Rudari 
1960–61 KF Pristina 
1961–62 KF Buduqnosti (Besa) 
1962–63 KF Crvena Zvezda 
1963–64 KF Slloga 
1964–65 KF Slloga 
1965–66 KF Buduqnosti (Besa) 
1966–67 KF Obiliqi 
1967–68 KF Vëllaznimi 
1968–69 KF Vëllaznimi 
1969–70 KF Vëllaznimi 
1970–71 KF Vëllaznimi 
1971–72 KF Obiliqi 
1972–73 KF Fushë Kosova 
1973–74 KF Vëllaznimi 
1974–75 KF Liria 
1975–76 KF KXEK Kosova 
1976–77 KF Pristina 
1977–78 KF Buduqnosti KF Besa 
1978–79 KF Pristina 
1979–80 KF Vëllaznimi 
1980–81 KF Liria 
1981–82 KF Vëllaznimi 
1982–83 KF KNI Ramiz Sadiku 
1983–84 KF Liria 
1984–85 Crvena Zvezda 
1985–86 KF Vëllaznimi 
1986–87 KF Liria 
1987–88 KF Crvena Zvezda 
1988–89 KF Buduqnosti (Besa) 
1989–90 KF Vëllaznimi 
1990–91 KF Fushë Kosova 
1991–92 KF Pristina 
1992–93 KF Trepça 
1993–94 KF Dukagjini 
1994–95 KF Liria 
1995–96 KF Pristina 
1996–97 KF Pristina 
1997–98 KF Besa (voortijdig afgebroken)
1998–99 niet gespeeld (oorlog)

Eeuwige ranglijst 
De clubs die vet weergegeven zijn speelden in het seizoen 2021/22 in de Superliga.

Nationale voetbalcompetitie in Europa
Voetbal in Kosovo